Ante Grgin je ime sljedećih osoba:

 Ante Grgin (arheolog) 
 Ante Grgin (glazbenik)